Соколо́во-Меще́рская улица — улица в районе Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы.

Улица проходит от Воротынской улицы до Новокуркинского шоссе. До 2001 года имела название Проектируемый проезд № 1139.

Происхождение названия 
Улица получила свое название в 2001 году, и примерно находится на месте старинного села Соколово-Мещерское (в обоих названиях ударная гласная именно е, а не ё), бывшее имение героя Чесменского сражения Адриана Ивановича Дивова.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
По нечётной стороне:
 № 1 — № 39.

По чётной стороне 
По чётной стороне:
 № 2 — № 40

Общественный транспорт 
По улице проходят общественный транспорт, автобус:
 № 268/№ 268к, соединяющий Куркино со станцией метро «Планерная». 
 № 212 от остановки «Юрово», проезжая Сходненскую, едет до «Братцево».
 № 958, идущий до метро «Ховрино» и «Речной Вокзал».

Примечания

Ссылки 
 Справочник улиц Москвы — Соколово-Мещерская улица
 Карты Яндекс — Соколово-Мещерская улица